Eudochia – imperatrice bizantina, terza moglie di Costantino V
 Eudochia – prima moglie di Giustiniano II